Le terme Année du chien peut faire référence à :
 signe zodiacal du chien, dans le calendrier chinois ;
 L'Année du Chien (en russe : Год собаки, God sobaki), un film dramatique russe réalisé par Semion Aranovitch en 1994.